Arda (miejscowość)
 Arda (Śródziemie) 
 Arda (rzeka)
 Arda Turan – reprezentant Turcji w piłce nożnej